L'edizione 1999-2000 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Serkan Aykut (Samsunspor), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1999-2000.
 Altay Izmir, Göztepe Izmir e Vanspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Campionato turco di calcio